

Cinema
 Becky – film del 1927 diretto da John P. McCarthy
 Becky – film del 2020 diretto da Jonathan Milott e Cary Murnion

Musica
 Becky – singolo di Plies del 2009

Onomastica
 Becky – diminutivo inglese del nome proprio di persona femminile Rebecca

Persone
 Becky – attrice, cantante, modella e personaggio televisivo giapponese

Altro
 Becky – nella subcultura Incel, la rappresentazione archetipica della ragazza poco appariscente e dal modo di fare modesto